Název Kozojedy nese více obcí:

 Kozojedy (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Kozojedy (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Kozojedy (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Kozojedy (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
a část obce
 Kozojedy (Lány) – část obce Lány v okrese Chrudim
 Kozojedy (Zaječov) – lokalita obce Zaječov v okrese Beroun
 Kozojedy (Rataje nad Sázavou) – hospodářský dvůr s myslivnou u Ratají nad Sázavou v okrese Kutná Hora

Odkazy

Externí odkazy